Världsmästerskap 2011 kan avse:

 VM i fotboll för damer 2011
 Världsmästerskapen i alpin skidsport 2011
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2011
 Världsmästerskapen i skidskytte 2011
 Formel 1-VM 2011
 Världsmästerskapet i handboll för damer 2011
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 2011
 Världsmästerskapen i friidrott 2011
 Världsmästerskapen i orientering 2011
 Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2011
 Världsmästerskapen i skidorientering 2011
 World Touring Car Championship 2011